Turek je příjmení, které nesou následující osobnosti:

 Adolf Turek (1911–1998) – český historik, politik ČSL, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Alois Turek (1810–1893) – český architekt a mecenáš umění
 Antonín Turek (1861–1916) – český architekt a stavitel
 Bohumil Turek (1901–1972) – motocyklový a automobilový závodník
 Filip Turek (* 1972) – český lední hokejista
 Filip Turek  (* 1985) – český formulový závodník a podnikatel
 Jan Turek – více osob, rozcestník
 Jaroslav Turek (1925–2005) – český malíř a grafik
 Jiří Turek – více osob, rozcestník
 Libor Turek (* 1971) – český politik ODS
 Radim Turek (* 1970) – český politik, poslanec PSP za ČSSD
 Roman Turek (* 1970) – český hokejista
 Rudolf Turek (1910–1991) – český historik a archeolog
 Svatopluk Turek, známý jako T. Svatopluk (1900–1972) – český spisovatel
 Tomáš Turek – český herec
 Toni Turek (1919–1984) – německý fotbalový brankář
 Václav Turek – více osob, rozcestník
 Vladimír Turek (* 1938) – český pedagog, signatář Charty 77, poslanec FS za OF

ženská varianta
 Helena Turková (1900–1982) – česká lingvistka, turkoložka a překladatelka
 Helga Turková (* 1942) – česká historička, knihovnice a dlouholetá ředitelka knihovny Národního muzea
 Mária Turková (1911–1947) – slovenská poválečná politička KSČ
 Marie Turková (1954–2012) – česká soudkyně

Externí odkazy